„Съни мюзик“ е  музикална компания в София, България. Компанията е създадена от Крум Крумов през 1998 година. Продуцира попфолк изпълнители, които в медийното пространство се изявяват по „Фен ТВ“.

Изпълнители

Солови изпълнители 
 Азис 
 Ангел
 Анди 
 Антонина 
 Бони 
 Бриана 
 Весела 
 Виктор
 Давид 
 Даная 
 Дани 
 Даяна 
 Деси 
 Джесика 
 Еми Стамболова 
 Екстра Нина
 Зоя Мутишева 
 Ивона 
 Исмаил 
 Кали 
 Летисия 
 Лияна
 Лъки 
 Лъчо 
 Маца 
 Мария
 Мира 
 Нел 
 Никол 
 Орнела 
 Павел
 Паула 
 Петра 
 Пламена 
 Сиси 
 Софи Маринова 
 Стефани
 Стоян Иванов 
 Тина
 Томи Чинчири 
 Тошко Тодоров 
 Устата 
 Фани 
 Цветелина 
 Цветина 
 Щилиян

Оркестри, дуети и групи 
 орк. Супер Експрес 
 Южен вятър

Източници 

Звукозаписни компании в София
Попфолк звукозаписни компании